Dit is een lijst van planetoïden 42701-42800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42701) - || 1998 MD13|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (42702) - || 1998 ME19|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (42703) - || 1998 MM29|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (42704) - || 1998 MB32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (42705) - || 1998 OW8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (42706) - || 1998 QY || 19 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (42707) - || 1998 QM2|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (42708) - || 1998 QD11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42709) - || 1998 QM17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42710) - || 1998 QD20|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42711) - || 1998 QY25|| 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (42712) - || 1998 QX28|| 23 augustus 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42713) - || 1998 QS33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42714) - || 1998 QW38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42715) - || 1998 QE44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42716) - || 1998 QQ44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42717) - || 1998 QM47|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42718) - || 1998 QU52|| 20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (42719) - || 1998 QL66|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42720) - || 1998 QH69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42721) - || 1998 QM70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42722) - || 1998 QX70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42723) - || 1998 QL73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42724) - || 1998 QJ76|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42725) - || 1998 QK80|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42726) - || 1998 QW84|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42727) - || 1998 QX85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42728) - || 1998 QX86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42729) - || 1998 QE90|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (42730) - || 1998 QE106|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (42731) - || 1998 QJ106|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (42732) - || 1998 RD1|| 12 september 1998 || T. Kobayashi
|-
| (42733) Andrebaranne || 1998 RH2|| 15 september 1998 || ODAS
|-
| (42734) - || 1998 RH19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42735) - || 1998 RZ19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42736) - || 1998 RJ25|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42737) - || 1998 RJ45|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42738) - || 1998 RK46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42739) - || 1998 RJ57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42740) - || 1998 RY62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42741) - || 1998 RW65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42742) - || 1998 RT66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42743) - || 1998 RP73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42744) - || 1998 RH74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42745) - || 1998 RK77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (42746) - || 1998 SV8|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (42747) Fuser || 1998 SU10|| 21 september 1998 || V. Goretti
|-
| (42748) Andrisani || 1998 SV10|| 21 september 1998 || V. Goretti
|-
| (42749) - || 1998 SL25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (42750) - || 1998 SO53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (42751) - || 1998 SP55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (42752) - || 1998 SV55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (42753) - || 1998 SS59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (42754) - || 1998 SN60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (42755) - || 1998 ST61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (42756) - || 1998 SA63|| 25 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42757) - || 1998 SY67|| 19 september 1998 || LINEAR
|-
| (42758) - || 1998 SD72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (42759) - || 1998 SR73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (42760) - || 1998 SY78|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42761) - || 1998 SK104|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42762) - || 1998 SB116|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42763) - || 1998 SV119|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42764) - || 1998 SJ122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42765) - || 1998 SR137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42766) - || 1998 SN143|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (42767) - || 1998 SJ150|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (42768) - || 1998 SA168|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (42769) - || 1998 TA1|| 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (42770) - || 1998 TH5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (42771) - || 1998 TB32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (42772) - || 1998 TJ34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (42773) - || 1998 UN15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (42774) - || 1998 UZ20|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (42775) Bianchini || 1998 UO23|| 26 oktober 1998 || U. Munari, F. Castellani
|-
| (42776) - || 1998 UV26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (42777) - || 1998 UY30|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (42778) - || 1998 UC33|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (42779) - || 1998 VD13|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (42780) - || 1998 VW17|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (42781) - || 1998 VL28|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (42782) - || 1998 VC48|| 15 november 1998 || Spacewatch
|-
| (42783) - || 1998 VV53|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (42784) - || 1998 WD1|| 16 november 1998 || CSS
|-
| (42785) - || 1998 WJ1|| 18 november 1998 || CSS
|-
| (42786) - || 1998 WU4|| 18 november 1998 || CSS
|-
| (42787) - || 1998 WC16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (42788) - || 1998 XF13|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (42789) - || 1998 XP74|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (42790) - || 1998 XS93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (42791) - || 1999 AD6|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (42792) - || 1999 AM13|| 7 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (42793) - || 1999 BN5|| 19 januari 1999 || J. E. McGaha
|-
| (42794) - || 1999 BL18|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (42795) Derekmuller || 1999 CO12|| 14 februari 1999 || ODAS
|-
| (42796) - || 1999 CP53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (42797) - || 1999 CL76|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (42798) - || 1999 DH2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (42799) - || 1999 DV5|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (42800) - || 1999 FB28|| 19 maart 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten